Uhlenburg steht für:

 Uhlenburg (Ribbeck), Wüstung in Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Uhlenburg (Burgstall), Burgstall bei Essel, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen